Richard Page peut faire référence à :

 (mort en 1548), courtisan anglais
Richard Lucian Page (1807-1901), officier confédéré américain
 (né en 1941), homme politique conservateur britannique
 Richard Page (né en 1953), chanteur et bassiste américain
, professeur de médecine américain
, homme d'affaires américain

Voir aussi

Page, Richard